Die Aberto de São Paulo 2014 war ein Tennisturnier, das vom 30. Dezember 2013 bis 5. Januar 2014 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 28. und 29. Dezember 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Marcelo Demoliner
 Fabiano de Paula
 Moritz Bürchner
 Henrique Cunha

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)

ATP Challenger Tour 2014
ATP Challenger São Paulo